A francia U17-es labdarúgó-válogatott Franciaország U17-es nemzeti csapata, melyet a Francia labdarúgó-szövetség () irányít.

Nemzetközi eredmények

U17-es labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Jelenlegi keret 
A 2019-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon részt vevő keret.

Jegyzetek

Források 
FFF 

Francia labdarúgás
U17-es labdarúgó-válogatottak